Perosa è un toponimo di tre comuni della città metropolitana di Torino
Perosa Argentina
Perosa Canavese
Villar Perosa